gemeente in het Franse departement Isère: Ambel (Isère)
gemeente in de Spaanse provincie Zaragoza: Ambel (Zaragoza)